Lomné ist der Name zweier Gemeinden:

 Lomné (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées in Frankreich
 Lomné (Stropkov) im Okres Stropkov in der Slowakei